La bambolona – romanzo di Alba De Céspedes
La bambolona – film tratto dal romanzo